Keller-Quartett ist Name verschiedener Kammermusikensembles:

 Keller-Quartett (Budapest)
 Keller-Quartett (München)